Struck by Lightning (englisch: vom Blitz getroffen) bezeichnet:

 Struck by Lightning (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Joel Zwick
 Gib’ nicht auf, Pat, australisch-polnischer Spielfilm von Jerzy Domaradzki
 Vom Blitz getroffen, US-amerikanischer Film von Brian Dannelly